Pareudesmoscolex är ett släkte av rundmaskar. Pareudesmoscolex ingår i familjen Desmoscolecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Pareudesmoscolex